

Geografia 
 Vác – città della provincia di Pest (Ungheria)

Sigle 
 Valve Anti-Cheat – software anti-trucchi della Valve Corporation
 Velvet Acid Christ – gruppo musicale electro-industrial statunitense
 Visual approach chart – carta di avvicinamento a vista, in aeronautica
 Volts of alternating current – volt di corrente alternata
Vacuum-assisted closure – procedura medica utilizzata per chiudere ferite aperte, nota anche come Negative pressure wound therapy (NPWT)

Codici 
 VAC – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Valle del Cauca (Colombia)

Altro
 Vāc – divinità induista